Staffolesi – abitanti di Staffoli
Staffolesi – abitanti di Staffolo (Casalmaggiore)